Wzniesienia, szczyty
 Góra Świętej Anny (111 m n.p.m.) – wzgórze na wyspie Wolin, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Góra Świętej Anny (209 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Białostockiej, w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek, w okolicach wsi Królowy Most
 Góra św. Anny – wzniesienie w Krakowie
 Góra św. Anny (262 m n.p.m.) – wzniesienie na terenie miasta Pińczów
 Góra Świętej Anny (408 m n.p.m.) – wzniesienie w masywie Chełma, na Wyżynie Śląskiej, położona w woj. opolskim, w powiecie strzeleckim
 Góra Świętej Anny (593 m n.p.m.) – wzniesienie na Wzgórzach Krzeszowskich (Kotlina Kamiennogórska), położone w woj. dolnośląskim, w gminie Kamienna Góra
 Góra Świętej Anny (647 m n.p.m.) – szczyt Wzgórz Włodzickich w Sudetach Środkowych, położony w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Góra św. Anny we Lwowie

 Miejscowości
 Góra Świętej Anny – część miasta Nowa Ruda w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.
 Góra Świętej Anny – wieś w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica
 Góra Świętej Anny – przysiółek w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Żukowice
 Inne
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny – obszar chronionego krajobrazu na Wyżynie Śląskiej
 Bitwa w rejonie Góry św. Anny – bitwa w 1921 r. podczas III powstania śląskiego

Przypisy